SPW steht für:
 Spw – Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft, Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft
 Schützenpanzerwagen, die gepanzerten Rad- bzw. Halbketten-Transportfahrzeuge der Wehrmacht und der NVA 

SPW